Le terme Breynat peut se référer à:

Personnalités
Gabriel Breynat (1867-1954), un prêtre catholique originaire de France.
Jules Breynat (1821-1910), préfet, journaliste et romancier français.

Toponymes
Breynat (Alberta), hameau hameau (hamlet) du Comté d'Athabasca, situé dans la province canadienne d'Alberta.
Rivière Breynat, un affluent de la rivière Harricana, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Canada.
Lac Breynat, un plan d'eau du bassin hydrographique de la rivière Harricana, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Canada.
Pointe Breynat, une pointe s'avançant dans le Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada.
Îlot Breynat, un ilôt au Sud du Grand lac des Esclaves, dans le Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada.
Baie Breynat Bight, baie située au Sud du Grand lac des Esclaves, dans le Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada.